Doro Léléwa steht für:

 Doro Léléwa (N’Gourti), Dorf in der Gemeinde N’Gourti in Niger
 Doro Léléwa (N’Guigmi), Dorf in der Gemeinde N’Guigmi in Niger